Бано Кудсия известная также, как Бано Аапа (‎; 28 ноября 1928, Фирозпур, Пенджаб, Британская Индия — 4 февраля 2017, Лахор, Пакистан) — пакистанская , , философ. Писала на языках урду и пенджаби.

Биография 
Родилась в семье специалиста в области сельского хозяйства. Окончила колледж, а в 1951 г. — филологическое отделение Государственного университетского колледжа Лахора, специализировалась на литературе урду.

Была замужем за Ашфаком Ахмедом, известным пакистанским писателем, драматургом и телеведущим.

Творчество 
Одна из ведущих пакистанских женщин-романистов и авторов коротких рассказов.

Ей принадлежит ряд романов, рассказов, повестей, биографий. Выступала также в качестве автора сценариев для телевидения и театральных пьес.

Роман Кудсии «Раджа Гидх» ((), «Король-стервятник», 1981) считается современной классикой урду.

Часть книг писательницы посвящёна вопросам философии, психологии, социологии, спиритизма и психологии.

Избранные произведения 

Драмы
 Chota Shehar Baray Log ISBN 9-69351-998-1
 Phir Achanak Youn Hua ISBN 9-69351-823-3
 Lagan Apni Apni ISBN 9-69351-533-1
 Aadhee Baat ISBN 9-69351-139-5
 Foot Paath Ki Ghaas ISBN 9-69351-086-0
 Aasay Paasay
 Tamaseel
 Hawa kay Naam
 Dusra Qadam
 Sidhran
 Suraj Mukhi
 Piya Nam ka Diya[1]
Романы
 Raja Gidh ISBN 9-69350-514-X
 Aik Din ISBN 9-69350-508-5
 Haasil Ghaat ISBN 9-69351-496-3
 Shehr-e-la’zawaal — Abaad Weeranay ISBN 9-69352-441-1
 Purwa
 Moom ki Galiyan
 Shehr-e-Bemisaal
 Tauba Shikan
Рассказы
 Hijraton Kay Darmiyan ISBN 9-69352-366-0
 Dast Bastaa ISBN 9-69351-324-X
 Aatish e Zeer Pa
 Amar Bail
 Dusra Darwaza
 Baz Gasht
 Na Qabil e Zikr
 Samaan e Wajood
 Tawaja ki Taalib
 Kuch Aur Nahi
Биографии
 Rah-e-Rawaan ISBN 9-69352-315-6
 Mard-e-Abresham

Награды 
 Sitaaraayi Imtiyaaz (Звезда совершенства) (1983)
 Hilal-i-Imtiaz (Полумесяц совершенства) (2010)
 Премия Пакистанской академии литературы — Kamal-e-Fun, за большой вклад в пакистанскую литературу (2012).

Скончалась после продолжительной болезни.

Примечания

Ссылки 
 Renowned novelist, short story writer Bano Qudsia dies at 88

Философы XX века
Женщины-философы Пакистана
Лауреаты литературных премий
Писатели на урду
Биографы